Погонщик — человек, управляющий запряжённым или вьючным животным (животными), имеется специальные названия различных погонщиков:
 Ямщик — погонщик лошадей.
 Кучер — погонщик лошадей.
 Вью́чник — погонщик приставленный к вьюкам или к вьючному обозу.
  — погонщик собак или оленей, запряжённых в нарты.
 Мехарист — погонщик верблюдов. 
 Гуртовщик — погонщик (гурта) скота.
 Коногон — погонщик лошадей в шахте.

Иное 
 «Погонщик» — художественный фильм США 1989 года.

См. также 
 роман «Погонщик рабов» Паулы Фокс.

Примечания